Joseph Louis Geirnaert (1790-1859), Belgisch kunstschilder
 Hendrik Geirnaert (1860-1928), Belgisch architect
 Marguerite Geirnaert (1926-2012), Belgisch mezzosopraan - Zie Rita Gorr.
 Johan Geirnaert (1951-), Belgisch veld- en marathonloper
 Noël Geirnaert (1951-), Belgisch historicus
 Jules Geirnaerdt (1964-), Nederlands meteoroloog en weerman
 Jonas Geirnaert (1982-), Belgisch acteur en tekenaar
 Steven Geirnaert (1984-), Belgisch schaker